

Communes françaises 
Livry est le nom de différentes  communes françaises.
 Livry, dans le Calvados ;
 Livry, dans la Nièvre; 
 Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis;
L'abbaye Notre-Dame de Livry, abbaye disparue située à Livry-Gargan ;
 Livry-Louvercy, dans la Marne ;
 Livry-sur-Seine, en Seine-et-Marne.

Patronyme 

 Charles de Livry (1802-1867), auteur dramatique français ;
 Denis Sanguin de Livry (1621-1702), évêque français ;
 Emma Livry (1841-1863), ballerine française.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France